Cityjet oder CityJet bezeichnet:

 Cityjet (Irland), irische Fluggesellschaft
 CityJet (Dänemark), dänischer Personaldienstleister
 ÖBB Cityjet, Markenname der ÖBB

Siehe auch:
 City Jet, Achterbahnmodell